Tar (animal)
 Tar (format de fitxers)
 Tar (instrument)
 Tár, pel·lícula de 2022